Wessington Springs steht für:

 Wessington Springs (South Dakota), Ort im Jerauld County, South Dakota, Vereinigte Staaten
 Wessington Springs Airport, Flughafen von Wessington Springs